Николай Свешников:
 Свешников, Николай Иванович (1839—1899) — русский книготорговец, автор мемуаров.
 Свешников, Николай Львович (1864—1934) — генерал-лейтенант Российской императорской армии, участник русской японской и Первой мировой войн.
 Свешников, Николай Николаевич (1921—1995) — реставратор архитектуры.
 Свешников, Николай Николаевич (1907—?) — советский учёный в области фотохимии, лауреат Сталинской премии третьей степени.